Trébons est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Trébons, commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie ;
 Trébons-sur-la-Grasse, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie. ;
 Trébons-de-Luchon, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

Patronyme 

 Thomas de Trébons (1970-), joueur de hockey subaquatique français.

Toponymie française
Patronyme français